Дараза́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Сен-Прива. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19069.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Лиможа, в 27 км к востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 158 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 82 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 45 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 54,9 %, в 1999 году было 60,5 %). Из 45 активных работали 43 человека (19 мужчин и 24 женщины), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 37 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез